Les élections régionales de 1994 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1994) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1994
Salzbourg
Politique en mars 1994